

Informatyka i matematyka 
 Network Access Server – pojedynczy serwer uwierzytelniający
 Network Attached Storage – technologia udostępniania zasobów dyskowych przez sieć
 Network Audio System – Sieciowy system dźwięku
 Niedeterministyczny automat skończony – abstrakcyjna maszyna stosowana w lingwistyce matematycznej
 Non Access Stratum – warstwa w UMTS

Muzyka 
 Nagły Atak Spawacza – polski zespół hip-hopowy
 Nas – amerykański raper

Geografia 
 Nas – miejscowość w Hiszpanii

Organizacje 
 Narodowe Towarzystwo Autystyczne (National Autistic Society – NAS)

Zobacz też 
 Naas
 Port lotniczy Nassau – port lotniczy na Bahamach